Henrik Lundström er navnet på flere personer:
 Henrik Lundström (håndboldspiller) (født 1979) − svensk tidligere håndboldspiller
 Henrik Lundström (skuespiller) (født 1983) − svensk skuespiller